Manaíra kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Manaíra (ort), Paraíba, 
 Manaíra (kommun), Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar